Кнышовка — топоним в Полтавской области Украины:

 Кнышовка — село в Гадячском районе.
 Кнышовка — село в Козельщинском районе.